Fencer (engl. fencer ‚Fechter‘) steht für:
 NATO-Codename des sowjetisch-russischen Flugzeugmodells Suchoi Su-24
 The Fencer, Originaltitel des finnischen Filmdramas Die Kinder des Fechters